Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie figurowym 2017 – zawody rangi mistrzowskiej w łyżwiarstwie figurowym, które odbywały się od 29 marca do 2 kwietnia 2017 w hali Hartwall Arena w Helsinkach.

Podczas zawodów rozgrywane były konkurencje solistów, solistek, par sportowych oraz par tanecznych. Ich ostateczne wyniki miały wpływ na liczbę zawodników, jaką dany kraj mógł wystawić na Mistrzostwa Świata 2018 oraz Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018.

Złoty medal w konkurencji solistów wywalczył Japończyk Yuzuru Hanyū, zaś w konkurencji solistek drugi raz z rzędu triumfowała Rosjanka Jewgienija Miedwiediewa. W parach sportowych tytuł mistrzów świata wywalczyli Chińczycy Sui Wenjing i Han Cong. Wśród par tanecznych swój trzeci tytuł mistrzów świata zdobyli Kanadyjczycy Tessa Virtue i Scott Moir.

Kwalifikacje 
W mistrzostwach świata mogli brać udział zawodnicy z państw należących do Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej (ISU), którzy ukończyli 15 lat przed dniem 1 lipca 2016. Na podstawie wyników Mistrzostw Świata 2016, każdy kraj mógł wystawić od jednego do trzech zawodników w każdej konkurencji. Warunkiem uczestnictwa zawodników wytypowanych przez krajową federację jest uzyskanie minimalnej oceny technicznej (TES) na międzynarodowych zawodach ISU w sezonie bieżącym lub poprzednim. Punkty za oba programy mogą być zdobyte na różnych zawodach.

Kraje miały prawo wystawić następującą liczbę zawodników/duetów w poszczególnych konkurencjach:

Kalendarium 
 27–28 marca – otwarcie zawodów, oficjalne treningi
 29 marca – program krótki solistek, program krótki par sportowych
 30 marca – program krótki solistów, program dowolny par sportowych
 31 marca – taniec krótki, program dowolny solistek
 1 kwietnia – program dowolny solistów, taniec dowolny
 2 kwietnia – gala, zamknięcie zawodów

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne 

Wzorem tańca krótkiego było Midnight Blues.

Przypisy

Bibliografia 
 

2017
2017 w łyżwiarstwie figurowym
2017 w Finlandii
Sport w Helsinkach